Polyphemos (mythologie), figuur uit de Griekse mythologie
 Polyphemus (geslacht), geslacht van kreeftachtigen